Ни́миц () может означать:

Персоналии 
 Нимиц, Мэтью (род. 1939) — американский юрист и дипломат, специальный представитель ООН в споре об именовании между Грецией и БЮРМ.
 Нимиц, Честер Уильям (1885—1966) — адмирал флота, главнокомандующий Тихоокеанским флотом США во время Второй мировой войны.

Другое 
 «Нимиц» — американский атомный авианосец, первый корабль одноимённого класса.
 Авианосцы типа «Нимиц» — класс американских авианосцев.